Loituma — фінський музичний квартет.

Стиль 

Loituma виконує пісні і музику народів Фінляндії — фінів, карелів, саамів.

Багато текстів узято з карело-фінського епосу «Калевала» і зі збірки фінської народної поезії «Кантелетар». Також використовується пізніша народна творчість.

У багатьох композиціях використовуються національні інструменти: кантеле, лапландські барабани, шаманські бубони.

Широко використовується багатоголосся.

Історія 

Гурт виник 1989 року як септет Jäykkä Leipä () на факультеті народної музики Академії Сібеліуса в Гельсінкі.

Після випуску першого альбому продюсер запропонував перейменувати групу, щоб у її назві було не більше трьох складів і не використовувалися діакритичні знаки.

Гурт було вирішено назвати Loituma, за назвою озера на сході Фінляндії, біля якої перебуває дача батьків Ханні-Марі Турунен.

Нині квартет разом не грає, всі учасники продовжують музичну кар'єру окремо.

У квітні 2006 року пісня Ievan Polkka («Полька Єви») стає хітом інтернету. Було створено численні ремікси.

Nuapurista kuulu se polokan tahti 
Jalakani pohjii kutkutti 
Ievan äiti se tyttöösä vahti 
Vaan kyllähän Ieva sen jutkutti, 
Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa 
Kun myö tanssimme laiasta laitaan 
Salivili hipput tupput täppyt 
Äppyt tipput hilijalleen

Ievan suu oli vehnäsellä 
Ko immeiset onnee toevotti 
Peä oli märkänä jokaisella 
Ja viulu se vinku ja voevotti 
Ei tätä poikoo märkyys haittaa 
Sillon ko laskoo laiasta laitaan 
Salivili hipput tupput täppyt 
Äppyt tipput hilijalleen

Ievan äiti se kammarissa 
Virsiä veisata huijjuutti, 
Kun tämä poika naapurissa 
Ämmän tyttöä nuijjuutti 
Eikä tätä poikoo ämmät haittaa 
Sillon ko laskoo laiasta laitaan 
Salivili hipput tupput täppyt 
Äppyt tipput hilijalleen

Hilipati hilipati hilipati hillaa, 
Hilipati hilipati hilipampaa 
Jalituli jallaa talituli jallaa 
Tilitali tilitali tilitantaa 
Halituli jallaa tilituli tallaa 
Tilitili tilitili tilitili tallaa 
Halituli tilitali jallati jallan, 
Tilitali talitali helevantaa

Rimpatirallaa ripirapirallaa 
Rumpatiruppa ripirampuu 
Jakkarittaa rippari lapalan 
Tulituli lallan tipiran tuu 
Jatsu tsappari dikkari dallan 
Tittari tillan titstan dullaa, 
Dipidapi dallaa ruppati rupiran 
Kurikan kukka ja kirikan kuu

Ratsatsaa ja ripidabi dilla 
Beritstan dillan dellan doo 
A baribbattaa baribbariiba 
Ribiribi distan dellan doo 
Ja barillas dillan deia dooa 
Daba daba daba daba daba duvja vuu 
Baristal dillas dillan duu ba daga 
Daiga daida duu duu deiga dou

Siellä oli lystiä soiton jäläkeen 
Sain minä kerran sytkyyttee 
Kottiin ko mäntii ni ämmä se riitelj 
Ja Ieva jo alako nyyhkyytteek 
Minä sanon Ievalle mitäpä se haittaa 
Laskemma vielähi laiasta laitaa 
Salivili hipput tupput täppyt 
Äppyt tipput hilijalleen

Muorille sanon jotta tukkee suusi 
En ruppee sun terveyttäs takkoomaa 
Terveenä peäset ku korjoot luusi 
Ja määt siitä murjuus makkoomaa 
Ei tätä poikoo hellyys haittaa 
Ko akkoja huhkii laiasta laitaan 
Salivili hipput tupput täppyt 
Äppyt tipput hilijalleen

Sen minä sanon jotta purra pittää 
Ei mua niin voan nielasta 
Suat männä ite vaikka lännestä ittään 
Vaan minä en luovu Ievasta, 
Sillä ei tätä poikoo kainous haittaa 
Sillon ko tanssii laiasta laitaan 
Salivili hipput tupput täppyt 
Äppyt tipput hilijalleen

Музичні досягнення 

 1997 рік — Loituma отримує звання «групи року» міжнародного фестивалю народної музики у Каустінені.

Учасники 

 Сарі Кауранен — вокал, кантеле 
 Аніта Лехтола — вокал, п'ятиструнна кантеле 
 Тімо Вяянянен — вокал, кантеле 
 Ханні-Марі Турунен — вокал, скрипка, п'ятиструнна кантеле, альт-рекордер, контрабас, лапландський барабан.

Дискографія 
 Loituma (Фінляндія, 1995) / Things of Beauty (США, 1998) 
 Kuutamolla (Фінляндія, 1998) / In The Moonlight (США, 1999)

Посилання 

 Домашня сторінка квартету «Лойтума» 
 Домашня сторінка Тімо Вяянянена 
 Ханні-Марі Аутере (Турунен): інформація, фотографії 
 Російський фан-сайт Лойтума  
 Дзеркало російського фан-сайта Лойтума 
 ЖЖ-спільнота ru_polkka  
 Інформації про пісню Ievan Polkka 

Фольк-гурти Фінляндії